Пермская ТЭЦ — предприятия энергетики в городе Пермь:

 Пермская ТЭЦ-6
 Пермская ТЭЦ-9
 Пермская ТЭЦ-13
 Пермская ТЭЦ-14